Класирането по медали от Летните олимпийски игри 2000 в Сидни показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 300 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 10 651 спортисти от 199 страни в периода от 15 септември до 1 октомври 2000 г. в общо 28 спорта.

Представителите на 80 държави печелят поне по един медал, а други 119 остават без награда. Съединените американски щати печелят най-голям брой златни медали (36) и най-голям брой бронзови медали (32). Най-много сребърни медали печели олимпийският отбор на Русия с общо 28. Домакините от Австралия печелят общо 58 медала, представяйки се по-добре от миналите Летни олимпийски игри 1996 в Атланта, САЩ. Колумбия и Латвия печелят първите си златни медали на Олимпийски игри, а Барбейдос, Виетнам, Киргизстан, Кувейт, Северна Македония и Саудитска Арабия първите си олимпийски медали изобщо.

Промени в класирането по медали 
След приключването на летните олимпийски игри в Сидни класирането по медали е претърпяло няколко промени след допинг скандала с американската спринтьорка Марион Джоунс. Тя е лишена от трите си златни и двата бронзови медала, след като на 5 октомври 2007 си признава, че е вземала анаболния стероид тетрахидрогестринон преди участието си в Сидни. Друг възникнал допинг скандал е с гръцката лекоатлетка Екатерини Тану, която в Сидни печели сребро на 100 метра жени, но на следващата Олимпиада не дава проба за тест точно преди старта на игрите. Тя е с действаща забрана за спортна дейност и е разследвана от Международния олимпийски комитет, който обмисля дали да ѝ отнеме медала от Сидни.

На 2 август 2008 МОК отнема златният медал на американския отбор по щафетно бягане 4x400 метра след като Антонио Петигрю признава за употребата на еритропоиетин и човешкия хормон на растежа, които се считат в спорта за допинг средства.

На 17 януари 2013 г. заради допинг МОК отнема бронзовият медал на колоездача Ланс Армстронг.

Класиране

Българските медали 
 Злато
 Таню Киряков (стрелба) – пистолет, свободен образец
 Мария Гроздева (стрелба) – спортен пистолет
 Гълъбин Боевски (вдигане на тежести) — кат. до 69 kg
 Армен Назарян (класическа борба) — кат. до 58 kg
 Тереза Маринова (лека атлетика) – троен скок
 Сребро
 Георги Марков (вдигане на тежести) — кат. до 69 kg
 Алан Цагаев (вдигане на тежести) — кат. до 105 kg
 Румяна Нейкова (гребане) – скиф
 Петър Мерков (кану-каяк) – 1000 и 500 м едноместен каяк
 Серафим Бързаков (свободна борба) — кат. до 63 kg
 Бронз
 Йордан Йовчев (гимнастика) – земя
 Йордан Йовчев (гимнастика) – халки

Бележки

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Летни олимпийски игри 2000